Аспа́зия (; настоящее имя Йоха́нна Эми́лия Лизе́те Ро́зенберга (), в замужестве Э́лза Пли́екшане (); 1865—1943) — латышская поэтесса и драматург, жена Райниса.

Биография 
Родилась а на хуторе Даукшас нынешней Залениекской волости.

В школьные годы писала стихи на латышском и немецком языках. В своём раннем сборнике стихотворений «Красные цветы», изданном в 1897 году, драмах «Жрица» (1894) и «Серебряное покрывало» (, также переводится как «Серебряная фата», 1901—1905) Аспазия воплотила философские и эстетические принципы романтизма. Она выступала за эмансипацию и поддерживала социал-демократические идеи своего мужа. Вместе с мужем находилась в эмиграции в Швейцарии с 1905 по 1920 год, живя в  у озера Лугано. Вернувшимся на родину был оказан самый сердечный приём, в их честь были переименованы два бульвара в центре Риги.

Аспазия была избрана в состав Учредительного собрания от ЛСДРП, принимала активное участие в становлении латвийской государственности, активно отстаивала права женщин.

Известна как автор текста песни «За печкою поёт сверчок», использованной в телефильме «Долгая дорога в дюнах».

Скончалась 5 ноября 1943 года в посёлке Дубулты (Юрмала), где жила с 1933 года. Похоронена в Риге на кладбище Райниса.

Награды 
 Крест Признания II степени № 6 (16 ноября 1938)

Память 

В честь поэтессы названа улица в Риге — бульвар Аспазияс.

Сочинения 
 Поэты Латвии. Л., 1974. С. 120—143.

См. также 
 Дом Райниса и Аспазии

Примечания

Ссылки 

Депутаты Учредительного собрания (Латвия)
Латвийские социал-демократы
Поэты России XIX века
Драматурги Латвии
Драматурги России
Поэтессы Латвии
Политики по алфавиту
Женщины-политики Латвии
Политики XX века
Деятели феминизма Латвии
Похороненные на кладбище Райниса
Родившиеся в Елгавском крае
Умершие в Юрмале
Поэтессы Российской империи
Лауреаты Награды Отечества